Raport Pelikana – powieść Johna Grishama z 1992 roku.
 Raport Pelikana – film Alana Pakuli z 1993 roku, będący ekranizacją powieści Johna Grishama z 1992 roku.